

Arte 
 Intarsio ( o tarsìa) – Commesso di elementi o lastrine di legno, marmi o altri materiali inseriti e incollati su un supporto rigido e disposti a formare, per contrasto cromatico, un disegno geometrico o figurato.
 Opus sectile – Commesso di elementi o lastrine di marmi o di altri materiali (pietra, vetro, ecc.) composti ed applicati su pareti o pavimenti direttamente sulla malta di sottofondo e disposti a formare, per contrasto cromatico,un disegno geometrico o figurato

Edifici 

 Biblioteca Tarsia – biblioteca situata nel Palazzo Spinelli di Napoli
 Chiesa di Sant'Antonio a Tarsia – chiesa di Napoli
 Palazzo Spinelli di Tarsia – palazzo di Napoli

Geografia 

 Tarsia – comune italiano della Calabria
 Tarsia – fiume della Croazia
 Lago di Tarsia – lago della Calabria
 Riserva naturale Tarsia – area naturale protetta della Calabria

Persone 

 Antonio Tarsia – scultore italiano
 Achille Tarsia Incuria – avvocato, politico, dirigente sportivo, sindacalista e giornalista italiano
 Antonio Tarsia in Curia – antifascista italiano
 Galeazzo di Tarsia – poeta italiano

Altro 

 39564 Tarsia – asteroide della fascia principale